Pfetten-Arnbach ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold von Pfetten-Arnbach (* 1934), deutscher Diplomat
 Sigmund von Pfetten-Arnbach (1847–1931), Gutsbesitzer, Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Theodor von Pfetten-Arnbach (1852–1922), bayerischer Generalmajor